Кармрашен () — название населённых пунктов в Армении:

 Кармрашен — село в Арагацотнской области.
 Кармрашен — село в Вайоцдзорской области.